Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Seattle 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Sylvia Hanika che ha battuto in finale Barbara Potter 6-2, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Pam Shriver (quarti di finale)

 Kathy Jordan (semifinali)
 Sylvia Hanika (campionessa)
 Barbara Potter (finale)
 Bettina Bunge (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Seattle 1981